MeeGo, un système d'exploitation informatique.
 Meego, une sitcom américaine.